Alexis Vavin – politico francese
 Vavin – stazione della metropolitana di Parigi